Йейл (фамилия) — английская фамилия валлийского происхождения.
 Йейл, Лайнус Старший (; 1797—1858)- американский изобретатель и производитель замков.
 Йейл, Лайнус Младший (; 1821—1868) — его сын, также американский инженер и производитель замков.
 Йейл, Джеймс Марри (; 1798—1871) — главный торговец Компании Гудзонова залива в Форт-Лангли.
 Йейл, Элайху — традиционно пишется как Йель, Элайху в связи с названием университета, названного в его честь.

Топонимы 
 Йейл (Канада) () — город в Британской Колумбии.
 Несколько городов в США:
 Йейл (Иллинойс) ()
 Йейл (Айова) ()
 Йейл (Мичиган) ()
 Йейл (Миссисипи) ()
 Йейл (Оклахома) ()
 Йейл (Виргиния) ()
 Йейл (Вашингтон) ()

Прочее 
 Йейл (мифология) (также Эал, Центикор) — мифическое существо в европейской мифологии, похожее на буйвола.
 Адар-Йейл — нефтяное месторождение

См. также 
 Йель (значения)
 Йельский